Османи — фамилия, встречающаяся в мусульманских странах, в частности — среди македонцев, албанцев и бенгальцев. Известные носители:

 Османи, Буяр (род. 1979) — македонский государственный деятель, министр здравоохранения Македонии.
 Османи, Вьоса (род. 1982) — косоварская женщина-политик.
 Османи, Мухаммад (1918—1984) — бангладешский военачальник.
 Османи, Саадеддин (род. 1956) — марокканский политик.
 Османи, Тефик (род. 1985) — албанский футболист.